Tabakis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alexandros Tabakis (* 1992), griechischer Fußballspieler
 Giorgos Tabakis (* 1980), griechischer Jazzmusiker